Салајда има више значења:
 Салајда (Калифорнија)
 Салајда (Колорадо)